Pułki artylerii lekkiej (polowej) noszące numer "2":

Polskie:
 2 Krakowski Pułk Artylerii Polowej Wojska Polskiego II RP (1918-1919)
 2 Pułk Artylerii Polowej Armii Polskiej we Francji (1919)
 2 Pułk Artylerii Polowej Armii Polskiej we Włoszech (1919)
 2 Pułk Artylerii Polowej Legionów Wojska Polskiego II RP (1919-1932)
 2 Pułk Artylerii Lekkiej Legionów Wojska Polskiego II RP (1932-1939)
 2 Pułk Artylerii Polowej Wielkopolskiej Armii Wielkopolskiej (1919-1920)
 2 Pułk Artylerii Polowej Litewsko-Białoruskiej Wojska Polskiego II RP (V-X 1920)
 2 Pułk Artylerii Polowej Wojska Litwy Środkowej (1921)
 2 Warszawski Pułk Artylerii Lekkiej Armii Polskiej we Francji (1940)
 2 Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej PSZ na Zachodzie (1943-1947)
 2 Pułk Artylerii Lekkiej ludowego Wojska Polskiego (1943-1955)

Austro-Węgierskie:
 2 Pułk Artylerii Polowej

Niemieckie:
 2 Pułk Artylerii Polowej Gwardii Cesarstwa Niemieckiego – pułk artylerii niemieckiej okresu Cesarstwa Niemieckiego, sformowany 24 października 1872; garnizon: Poczdam; Korpus Gwardii
 2 Pułk Artylerii Polowej (1 Pomorski) – pułk artylerii niemieckiej okresu Cesarstwa Niemieckiego, sformowany 24 listopada 1808; garnizony: Kołobrzeg (Colberg) i Białogard (Belgard); II Korpus Armijny Cesarstwa Niemieckiego